Ramići est un toponyme qui peut désigner :
Ramići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Ramići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Donji Ramići
Gornji Ramići